Sulmierzyce può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Sulmierzyce, comune del Voivodato della Grande Polonia
Sulmierzyce, comune del Voivodato di Łódź